Ниже представлен список сезонов бразильского футбольного клуба «Коринтианс» (Сан-Паулу), выступающего в соревнованиях с 1913 года. В настоящее время клуб выступает в чемпионате штата Сан-Паулу (Лига Паулиста) и Серии A чемпионата Бразилии.

Список сокращений 
 / РСП — Турнир Рио-Сан-Паулу
  КЧБ — Кубок чемпионов Бразилии
  КМС — Кубок Меркосур
  КК — Кубок КОНМЕБОЛ
  ЮАК — Южноамериканский кубок
  КЛ — Кубок Либертадорес
КЧМ — Клубный чемпионат мира

Сезоны

Примечания

Ссылки 
 История «Коринтианса» на официальном сайте клуба 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФК «Коринтианс»
Коринтианс
Коринтианс